Женская национальная сборная Украины по софтболу — представляет Украину на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией является Федерация бейсбола и софтбола Украины (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

Ссылки 
  (Федерация бейсбола и софтбола Украины, официальный сайт)
 
 
 
 

Украина
Софтбол на Украине
Софтбол женская